Льянкур - название нескольких географических объектов во Франции.

Льянкур — кантон во Франции

Льянкур — город на севере Франции